Сен-Пьер-сюр-Див () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Лизьё. Население кантона на 2006 год составляло 7791 человек.

Код INSEE кантона 1429. Всего в кантон Сен-Пьер-сюр-Див входило 13 коммун, из них главной коммуной являлась Сен-Пьер-сюр-Див.

Коммуны кантона 

 Буассе — население 164 чел.
 Бретвиль-сюр-Див — население 303 чел.
 Иевиль — население 282 чел.
 Л’Удон — население 1543 чел.
 Миттуа — население 167 чел.
 Монвьет — население 170 чел.
 Увиль-ла-Бьен-Турне — население 222 чел.
 Сент-Маргерит-де-Вьет — население 409 чел.
 Сен-Жорж-ан-Ож — население 96 чел.
 Сен-Пьер-сюр-Див — население 3647 чел.
 Тьевиль — население 302 чел.
 Водлож — население 194 чел.
 Вьё-Понт-ан-Ож — население 292 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос